Paniek in het dorp (film)
Paniek in het dorp (televisieserie)